Pierre Lelong peut désigner :
 Pierre Lelong (vers 1650-1690), flibustier français du  siècle ;
 Pierre Lelong (1869-1944), écrivain français ;
 Pierre Lelong (1891-1947), général français, membre des Forces françaises libres. Mort dans la petite ville corse de San Nicolao. Une stèle à sa mémoire a été érigée au cœur de la ville d'Ajaccio ;
 Pierre Lelong (1908-1984), peintre français ;
 Pierre Lelong (1912-2011), mathématicien et scientifique français. Il a participé à la construction de la politique scientifique française dans les années soixante ;
 Pierre Lelong (1931-), homme politique français.

Voir aussi